Zeichenakademie für Damen steht für:

 Zeichenakademie für Damen (Göttingen), 1799 gegründet 
 Zeichenakademie für Damen (Berlin), 1867 gegründet